Cirroteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Cirroteuthis ingår i familjen Cirroteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Cirroteuthis